Лу́ций Апро́ний (; умер после 29 года) — древнеримский военный и государственный деятель из неименитого плебейского рода Апрониев, консул-суффект 8 года.

Биография

Происхождение и гражданская карьера 
Луций Апроний происходил из сословия всадников; известно, что его отец и дед носили один и тот же преномен — Гай. Предположительно, какие-то родственные связи имелись между ближайшими предками Луция и неким Марком Апронием, помпеянцем времён гражданской войны 49—45 годов до н. э. и соратником Тита Квинкция Скапулы, который принимал участие в сражении близ Мунды.

Свою государственную службу Луций Апроний начал с должности монетного триумвира. В 8 году стал консулом-суффектом вместе с Авлом Вибием Габитом. В 9 году был назначен императорским легатом в Далмации.

В 14 году сражался с германцами под началом Друза, старшего сына императора Тиберия, против восставших паннонских легионов (в качестве советника при Друзе Младшем находился Луций Элий Сеян). В 14—15 годах командовал частью армии, подчинённой Германику: там он с успехом воевал против племени хаттов, за что получил право на триумф.

В 18 году получил должность проконсула и назначение в Нумидию. С 20 года успешно воевал против Такфарината, вождя восставших нумидийцев, и уже в 21 году Апроний вернулся в Рим. В 23 году император снова направил его в Африку для помощи Луцию Элию Ламии. В 28—29 годах Луций Апроний снова стал императорским легатом-пропретором провинции Нижняя Германия (), где нанёс поражение фризам в 28 году в битве при Бадугене.

Дальнейшая судьба Луция Апрония неизвестна.

Потомки 
Предположительно, Луций Апроний собственных сыновей не имел, и поэтому в своё время усыновил представителя плебейского рода Цезиев, который впоследствии также стал ординарным консулом. Кроме того, благодаря сообщению античного историка Корнелия Тацита известно, что дочь Луция в своё время была выдана отцом замуж за претора Марка Плавтия Сильвана, который в 24 году, по невыясненным обстоятельствам, выбросил её из окна своего дома.

Примечания

Литература 
 Von Rohden P. Apronius 4 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1895. — Bd. II, 1. — Kol. 273—274;
 Groag E. Apronius 4 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1903. — Bd. S I — Sp. 113;
 Thomasson B. Fasti Africani: Senatorische und ritterliche Ämter in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Paul Aströms Förlag. — Stockholm, 1996. — P. 21. — ISBN: 91-7042-153.

Умершие в I веке
Легаты пропреторы
Монетарии
Проконсулы Африки